Eugênio Francisco Charles Lamoral de Ligne, 9.º Príncipe de Ligne, Príncipe d'Épinoy, Príncipe d'Amblise e do Sacro Império Romano (;Bruxelas, 28 de janeiro de 1804 - Bruxelas, 20 de março de 1880) Foi um diplomata e estadista belga.

Biografia 
Nascido em 28 de janeiro de 1804 o príncipe Eugênio de Ligne era filho do Príncipe Louis-Eugène de Ligne (1766-1813) e de Josepha Louise van der Noot de Duras (casou-se novamente com o Conde Charles d'Oultremont). Após a morte de seu avô Charles-Joseph em 1814, seu pai e seu tio o precederam na morte, o Príncipe Eugênio se tornou o chefe da Casa de Ligne e se viu à frente de um vasto patrimônio de terras ( 6.000 hectares na Bélgica).

Durante a revolução belga de 1830, ele foi um dos partidos notáveis ​​em Vilvoorde para tentar convencer o Príncipe Guillaume a não entrar em Bruxelas com suas tropas. Foi em vão. O Príncipe de Ligne então retornou ao seu domínio de Beloeil. Diz a lenda que foi candidato ao trono do novo país ou, pelo menos, que os revolucionários lhe ofereceram a coroa. É apenas uma lenda. [ref. necessário]

Que não simpatizava com os fundadores da Bélgica, ele demonstrou claramente em 1834. Com outros orangemen notáveis, incluindo seu padrasto Georges de Trazegnies, ele subscreveu entre os doadores a compra dos cavalos do haras de Tervuren, aos quais pertencia ao Príncipe de Orange, a fim de oferecê-los a ele. A raiva popular contra tal gesto se manifestou no saque de sua residência em Bruxelas. Em protesto, o príncipe Eugênio retirou-se para Viena. Só em 1837 ele se reconciliou com a Bélgica. O rei Leopoldo I agradeceu-lhe e nomeou-o representante belga imediatamente na coroação da rainha Vitória em Londres.

Carreira diplomática e política 
O príncipe Eugênio então liderou uma brilhante carreira diplomática e política. De 1842 à derrubada do rei Luís Filipe I  em 1848, ele foi embaixador em Paris, uma posição que só uma pessoa tão rica que ele poderia preencher sem problemas financeiros. Naquela época, a carreira diplomática exigia uma vida social muito ativa, muito representativa e muito cara, para a qual os Estados não custeavam seus representantes.

De volta à Bélgica em 1848, o Príncipe Eugênio foi eleito senador pelo distrito de Ath. Ele seria presidente do Senado belga por 27 anos, de 1852 a 1879. Esse recorde nunca foi igualado e fez dele o presidente mais antigo da Alta Assembleia.

Em 1856, o Príncipe de Ligne representou o Rei dos Belgas na coroação do Czar Alexandre II em Moscou. Em 1863, o rei Leopoldo I concedeu-lhe pela primeira vez o título honorário de Ministro de Estado. Ele também foi um Cavaleiro da Ordem do Velocino de Ouro e presidente da Sociedade Central de Agricultura da Bélgica.

Além de seu domínio de Beloeil, ele tinha um hotel na capital belga, o antigo hotel do Conde de Lannoy, localizado em frente ao Parque Real de Bruxelas, no cruzamento da rue Royale com a rua de Colonies. O príncipe dava recepções e bailes regularmente ali. Em turnê pela Bélgica com sua orquestra de Viena, Johann Strauss tocou valsas para os convidados de um baile organizado pelo Príncipe de Ligne.

Durante sua carreira política, o príncipe Eugênio permaneceu um dos mais firmes defensores do liberalismo constitucional. Mas esse liberalismo se tornando cada vez mais anticlerical, ele se recusou a seguir seu partido dessa maneira. Em 1879, ele votou contra a lei escolar sobre a educação primária e renunciou à presidência do Senado e ao mandato de senador.

Morte 
Morreu em 1880, aos 76 anos, em Bruxelas. Ele descansa em Beloeil. No momento de sua morte, o Príncipe Eugênio era um dos homens mais ricos da Bélgica. Sua fortuna foi compartilhada entre os filhos e netos de seus três casamentos sucessivos. Seu neto Luís, 9.º Príncipe de Ligne, era o domínio de Beloeil. Seu filho mais novo, Charles, obteve o castelo e as terras de Antoing.

Casamentos e Descendência 
O príncipe Eugênio casou-se três vezes.

Casou-se primeiro em 12 de maio de 1823 em Le Roeulx com Amélie Constance Mélanie de Conflans (Bruxelas, 18 de junho de 1802 - Firenze, 31 de janeiro de 1833) filha de Charles Louis de Conflans, Marquês de Armentieres, e da princesa Amelie Gabrielle de Croÿ, Dessa união nasceram:

 Príncipe Henri Maximiliano de Ligne (Paris, 16 de outubro de 1824 - Beloeil, 27 de novembro de 1871) casou-se em 30 de setembro de 1851 em Paris com Marguerite de Talleyrand-Périgord. Teviram três filhos, de quem se destaca Louis, 9.º Príncipe de Ligne;
 Príncipe Louis Marie de Ligne (Paris, 2 de março de 1827 - Köln, 12 de abril de 1845) não se casou, morreu com 18 anos.

Com a morte da sua primeira esposa em 1833, o príncipe Eugênio casou-se pela segunda vez em 21 de julho de 1834 em Bruxelas com Auguste Charlotte Nathalie de Trazegnies (Bruxelas, 7 de setembro de 1811 - Beloeil, 4 de junho de 1835) filha de Georges Philippe, Marquês de Trazegnies e da Condessa Marie Louise de Maldeghem. Dessa união nasceu:

 Princesa Nathalie Flore de Ligne (Beloeil, 31 de maio de 1835 - Beloeil, 23 de julho de 1863) casou-se com o Príncipe Rudolf Maximilian Constantin de Croÿ-Solre, 11.º Duque de Croÿ. Com descendência;

Com a morte da sua segunda esposa em 1835, o príncipe Eugênio casou-se pela terceira vez em 28 de outubro de 1836 em Viena com Hedwige Julie Wanda, Princesa Lubomirska (Galiza, 29 de junho de 1815 - Bruxelas, 14 de fevereiro de 1895) filha do príncipe polonês Henryk, Príncipe Lubomirski, e de Therese, Princesa Czartoryska. Dessa união nasceram:

 Príncipe Charles Joseph de Ligne (Bruxelas, 17 de novembro de 1837 - Bruxelles, 10 de maio de 1914) casou-se em 31 de maio de 1876 em Paris com Charlotte de Gontaut-Biron, filha de Etienne Charles de Gontaut, Conde de Biron e de Charlotte Marie de FitzJames, filha de Jacques Marie de FitzJames, 5.º Duque de FitzJames. Com descendência;
 Príncipe Edouard Henri de Ligne (Bruxelas, 8 de fevereiro de 1839 - La Neuville-sous-Hay, 17 de outubro de 1911) casou-se por duas vezes, a segunda em 12 de março de 1874 em Baden-Baden com a princesa Eulalie de Solms-Braunfels, filha do príncipe Friedrich Wilhelm de Solms-Braunfels, e de Josepha Maria de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.
 Princesa Isabelle Hedwige de Ligne (1840-1858) não se casou, morreu com 17 anos.
 Princesa Marie Georgine Sophie de Ligne (Bruxelas, 19 de abril de 1843 - Paris, 3 de março de 1898) Casou-se em 8 de julho de 1862 em Beloeil com Sosthène II de La Rochefoucauld, 4.º Duque de Doudeauville, Duque di Bisaccia.

Títulos e Honras 

 24 de janeiro de 1804 - 10 de maio de 1813: Sua Alteza o Príncipe Eugênio de Ligne
 10 de maio de 1813 - 13 de dezembro de 1814: Sua Alteza o Príncipe-Hereditário de Ligne
 13 de dezembro de 1814 - 20 de maio de 1880: Sua Alteza o Príncipe de Ligne

"Por decisão de feedback de Alberto I, Rei da Bélgica, em 31 de maio de 1923 :

 O descendentes Eugênio de Ligne "estão autorizados a continuar a levar o predicado Alteza que tem sido utilizado para a sua casa a partir do século XVIII";
 Artigo II: O Príncipe Louis-Ernest-Henri-Lamoral de Ligne está autorizado a continuar a usar o título de Príncipe d'Amblise e d'Épinoy. Este título é transmissível por ordem de primogenitura masculina na descendência direta e legítima de seu ancestral, o Príncipe Eugène-François-Charles-Lamoral de Ligne. "

Funções hereditárias 

 Grande da Espanha.

Pedidos 

 Cavaleiro da Ordem Soberana de Malta.

Decorações 

 Cavaleiro da Ordem do Velocino de Ouro Espanhol (1846 patente n o  971: Reino da Espanha);
 Cavaleiro da Ordem da Águia Negra ( Reino da Prússia );
 Grande cordão da Ordem de Leopoldo ( Reino da Bélgica );
 Grã-Cruz da Ordem de São Miguel ( Reino da Baviera );
 Grã-Cruz da Ordem de Saint-Hubert ( Reino da Baviera );
 Grã-Cruz da Ordem da Casa Ernestina da Saxônia ( Reino da Saxônia );
 Grã-Cruz da Legião de Honra (22 de agosto de 1846 :  Reino da França );
 Cavaleiro da Ordem de Saint-Janvier (  Reino das Duas Sicílias );
 Grã-Cruz da Ordem de Pio IX (  Estados Papais );